The Stampede est le titre de plusieurs films :
 The Stampede, film américain de Francis Boggs (1909)
 The Stampede, film américain de Thomas H. Ince (1911)